Прімейру де Маю () — футбольний клуб з Бенгели , Ангола. Клуб був утворений в результаті злиття двох клубів: «Естрела Вермелья де Бенгела» та «Групу Дешпортіву 1º ді Маю» більше відомий в Африці як «Текстіл 1º ді Маю ді Бенгуела», який отримав свою назву на честь головного спонсора клубу, найбільшої текстильної фабрики в Бенгелі під назвою «África Têxtil». Незабаром після цього, назва була змінена на нинішню. Домашні матчі клуб грає на стадіоні «Ештадіу Муніципал да Бенгуела», який вміщує 15000 глядачів.

Історія клубу 
«Прімейру де Маю» був створений в 1955 році. «Золотими роками» для клубу були 80-ті, в цей період «Прімейру де Маю» виграв два Чемпіонати Анголи з футболу (1983 і 1985), три Кубки Анголи 1982, 1983 і 2007 років та один Суперкубок Анголи в 1985 році. Крім того, «Прімейру ді Маю» в 1994 році став першим клубом з Анголи, який грав у фіналі Кубку КАФ, двічі виграв Кубок Анголи та Суперкубок Анголи. У сезоні 2009 року команда вилетіла до Гіра Анголи, з того часу клуб переважно виступає у другому дивізіоні національного чемпіонату (за винятком сезону 2011 року коли команда знову повернулася до Гіраболи, але за підсумками чемпіонату посіла передостаннє 15-те місце та покинула Гіраболу). В 2015 році «Прімейру де Маю» переміг у Серії Б Гіра Анголи та знову повернувся до Гіраболи.

Спортивна форма 

Основна форма команди складається з червоних футболок, чорних трусів і чорних шкарпеток.

Досягнення 

  Гірабола
  Чемпіон (2): 1983, 1985
  Срібний призер (5): 1984, 1989, 1990, 1993, 1994

  Кубок Анголи
  Володар (3): 1982, 1983, 2007
  Фіналіст (2): 1986, 1996

  Суперкубок Анголи
  Володар (1): 1985
  Фіналіст (1): 2008

Виступи в національних чемпаіонатах 

Примітки:1м = Вихід у Гіраболу, ГБ = Гірабола, ГА = Гіра Ангола    Рейтинг  означає, що клуб вилетів зі змагань   Рейтинг  означає, що клуб вийшов до вищого дивізіону та вилетів із нього протягом того ж сезону

Міжнародні досягнення під егідою КАФ 

1- «Янг Уанс» покинули турнір.

Відомі гравці 
  Жамба

Відомі тренери

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт клубу
 Сторінка клубу в соціальній мережі Facebook
 Профіль клубу на сайті www.zerozero.pt
 Профіль клубу на сайті www.transfermarkt.pt
 2014 склад на Girabola.com
 2013 склад на Girabola.com

Футбольні клуби, засновані 1955
Футбольні клуби Анголи
Бенгела (провінція)
Засновані в Африці 1955